Le Navire étoile est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Navire étoile (publié en feuilleton sous le nom Star Ship, puis en roman sous le nom The Space-Born), un roman de E. C. Tubb de 1956 ;
 Le Navire étoile, un téléfilm français de 1962 réalisé par Alain Boudet et tiré du roman.

Il existe aussi des titres voisins :
 Les Seigneurs du navire-étoile, de Mark S. Geston publié en 1980